Кудрявцева, Екатерина:
 Кудрявцева, Екатерина Александровна (1914—?) — депутат Верховного Совета СССР II и III созывов.
 Кудрявцева, Екатерина Дмитриевна (род. 1999) — российская гандболистка, кандидат в мастера спорта России.